Uneasy Listening — второй сборник-альбом группы HIM, выпущенный в 2006 году. Состоит из специальных версий песен из альбомов Greatest Lovesongs vol. 666, Razorblade Romance, Deep Shadows and Brilliant Highlights и Love Metal. Многие из этих обработок уже выходили на различных синглах в ограниченном тираже. В 2007 году вышло продолжение альбома — Uneasy Listening Vol. 2. Во второй части отражает более «тёмные» и «тяжёлые» стороны песен, тогда как на Uneasy Listening Vol. 1 были показаны «мягкие» и «лёгкие» версии. Версии под названием Hollovlad Tapes и 616 — это перезаписанные демоверсии песен. «Buried Alive by Love» перезаписана со старой версии, носившей название «Rescue».

Списки композиций Vol. 1 

 * — ранее не издававшиеся треки

Списки композиций Vol. 2 

 * — ранее не издававшиеся треки

Примечания

Ссылки 
 Альбом на Allmusic 
 Альбом на Allmusic 

Альбомы HIM